Ніколюк:

 Ніколюк Валерій Анатолійович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ніколюк Віктор Дмитрович (* 1975) — український військовик, генерал-майор Збройних сил України, командир 92-ї окремої механізованої бригади, учасник російсько-української війни
 Ніколюк Владислав Вікторович — лейтенант Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Майк Ніколюк (1934—2022) — канадський хокеїст, центральний нападник
 Ніколюк Микола Іванович (1947—2012) — режисер-постановник Вінницького обласного академічного театру ляльок, заслужений артист України

Примітки 

Українські прізвища